Paul Sabatier henviser til:

 Paul Sabatier (kemiker) (1854–1941) – fransk kemiker
 Paul Sabatier (historiker) (1858–1928) – fransk historiker og teolog